Asajaya (district), een district in de Maleisische deelstaat Sarawak
 Asajaya (stad), de hoofdplaats van het Maleisische district Asajaya